Sapois ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Sapois (Jura) im Département Jura
Sapois (Vosges) im Département Vosges